Полянський Іван (16.06.1895–22.02.1976)  –  підстаршина УСС, старшина УГА, громадський діяч.

Життєпис 
Народився в с. Стара Сіль (нині смт Старосамбірського р-ну  Львівської  обл.).  До  27 листопада 1913 р.  навчався у Перемишльській гімназії (деякий час в одному класі з Д. Паліївим).

Учасник  Першої світової війни.  Десятник  4-ї  сотні УСС  під  керівництвом З. Носковського.  Хорунжий УГА, воював у 1-й бригаді УСС. Відзначився під час Чортківської офензиви. 29 червня 1919 р. іменований четарем.

Після  Другої світової війни проживав  у  м.  Елізабет (шт.  Нью-Джерсі,  США).  Чл.  управи Організації оборони Лемківщини в З'єднаних Державах Америки і Канаді. Меценат.  Працював в  Українському  публіцистично-науковому  інституті.  Кольпортер (поширювач)  української періодики.

Помер у м. Елізабет.

Примітки 

Стара Сіль
персоналії:Старосамбірський район
померли в Нью-Джерсі